Арлингтон се може односити на:

 Арлингтон (Аризона), насељено подручје за статистичке сврхе у савезној државуи Аризона
 Арлингтон (Небраска), насељено место у америчкој савезној држави Небраска
 Арлингтон (Тексас), град у америчкој савезној држави Тексас
 Арлингтон (Вирџинија), град у америчкој савезној држави Вирџинија
 Арлингтон (Вашингтон), град у америчкој савезној држави Вирџинија
 Арлингтон (Јужна Дакота), је град у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Арлингтон (Њујорк), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Њујорк
 Арлингтон (Џорџија), је град у америчкој савезној држави Џорџија
 Арлингтон (Ајова), је град у америчкој савезној држави Ајова
 Арлингтон (Вајоминг), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вајоминг
 Арлингтон (Вермонт), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Вермонт
 Арлингтон (Висконсин), је град у америчкој савезној држави Висконсин
 Арлингтон (Илиноис), је град у америчкој савезној држави Илиноис
 Арлингтон (Индијана), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Индијана
 Арлингтон (Канзас), је град у америчкој савезној држави Канзас
 Арлингтон (Кентаки), је град у америчкој савезној држави Кентаки
 Арлингтон (Масачусетс), је насељено место без административног статуса у америчкој савезној држави Масачусетс
 Арлингтон (Минесота), је град у америчкој савезној држави Минесота
 Арлингтон (Орегон), је град у америчкој савезној држави Орегон
 Арлингтон (Охајо), је град у америчкој савезној држави Охајо
 Арлингтон (Северна Каролина), је град у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Арлингтон (Тенеси), је град у америчкој савезној држави Тенеси
 Арлингтон Хајтс